Тодор Николовски (Велес, 16. јануар 1902 — Скопље, 28. јануар 1998) је био југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940.-те▲
|-
| 1949. || Мајка Катина ТВ-филм
|-style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1952. || Фросина ТВ-филм ||
|-
| 1955. || Вучја ноћ || /
|-
| 1958. || Мис Стон || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те▲
|-
| 1961. || Мирно лето || /
|-
| 1962. || Обрачун || /
|-
| 1964. || Под истим небом || /
|-
| 1966. || До победе и даље || /
|-
| 1967. || Мементо || Таткото на Јана
|-
| 1967. || Македонска крвава свадба || /
|-
| 1968. || Брат доктора Хомера || /
|-
| 1969. || Република у пламену || /
|-
| 1969. || Антича ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те▲
|-
| 1970. || Крепост ТВ филм || /
|-
| 1970. || Балада за орканата ТВ филм || /
|-
| 1971. || Понижени и навредени ТВ филм || /
|-
| 1971. || Македонски део пекла ТВ филм ||
|-
| 1971. || Црно семе ТВ филм ||
|-
| 1971. || Делба ТВ филм || /
|-
| 1972. || Табакерата ТВ филм || /
|-
| 1973. || Залез зад езерската земја ТВ серија || Петар
|-
| 1975. || Волшебното самарче ТВ серија || /
|-
| 1975. || Шути и рогати ТВ серија || /
|-
| 1976. || Најдолгиот пут ТВ-филм ||
|-
| 1976. || Денес треба нешто да се случи Кратки филм || /
|-
| 1977. || Нели ти реков ТВ филм || /
|-
| 1978. || Златни години ТВ филм || Доне Сарениот
|-
| 1978. || Белиот сид ТВ филм || /
|-
| 1979. || Курирот на Гоце Делчев ТВ серија || Бакалот Тоде
|-
| 1979. || Хихирику ||
|-
| 1979. || Наши години ТВ серија || Старецот
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те▲
|-
| 1980. || Учителот ||
|-
| 1981. || Црвени коњ ||
|-
| 1982. || Илинден ТВ серија || Ставре
|-
| 1982. || Јагне на ражен ТВ филм || Селанец
|-
| 1982. || Јавачи на ветрот ТВ-филм ||
|-
| 1984. || Јуначко колено ТВ серија || /
|-
| 1984. || Не рекох ли ти || /
|-
| 1984. || Исчекување ТВ филм || Дедото
|-
| 1985. || Сомнително лице ТВ филм || Зика
|-
| 1985. || Јазол ТВ филм ||
|-
| 1987. || Случки од животот ТВ,филм ||
|-
| 1987. || Трето доба ТВ серија || Ацо
|-
| 1987. || Чорбаџи Теодос ТВ филм || Теодос
|-
| 1988. || Скопски сновиденија ТВ-филм ||
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те▲
|-
| 1990-1991. || До, ре, ми ТВ серија || /
|-
| 1992. || Време, живот || Ацо (као Тодорце Николовски)
|-
| 1993. || Бог да ги убие спионите ТВ филм || Гојцин Левата
|-
| 1993. || Македонска сага || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1902.
Умрли 1998.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Велешани